Seznam polkov z zaporedno številko 19.

Seznam 
 Pehotni
 19. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 19. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 19. pehotni polk (Wehrmacht)
 19. strelski polk (ZSSR)
 19. pehotni polk (ZDA)
 19. grenadirski polk (Wehrmacht)
 19. grenadirski polk »Oberrhein«

 Oklepni/Tankovski
 19. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 19. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 19. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 19. artilerijski polk (Wehrmacht)
 19. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 19. zračnopristajalni artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi